Penang (staat), een deelstaat van Maleisië
Penang (eiland), een eiland in deze deelstaat

Pinang kan verwijzen naar:
 Pinang (Indonesië), een onderdistrict in Tangerang (Bantam, Java, Indonesië)
 In Indonesië de benaming voor gekauwde betelnoten

Zie ook
Penan, een nomadisch inheemse bevolkingsgroep in Sarawak en Brunei